Aluusaq bezeichnet:
 Aluusaq (Berg), Berg im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Aluusaq (Insel), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland